The Dance har flere betydninger:

 The Dance (album) – et album udgivet i 1997 af Fleetwood Mac
 The Dance (ep) – en ep udgivet af Within Temptation i 1998
 The Dance (maleri) – et maleri fra 1925 af Henri Matisse
 The Dance (2008-film) – en film der udkommer i 2008, med 50 Cent og Nicolas Cage i hovedrollerne
 The Dance (Garth Brooks) – en single fra 1989 af Garth Brooks